Cergău se poate referi la:
 Cergău Mare, localitate în județul Alba
 Cergău Mic, localitate în județul Alba
 comuna Cergău din județul Alba
 Mănăstirea Cergău Mic